Krones bezeichnet:
 einen deutschen Hersteller für Abfüll- und Verpackungsanlagen, siehe Krones AG

Krones oder Krönes ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Krönes (* 1961), österreichischer Produzent und Filmregisseur
 Franz Krones von Marchland (1835–1902), österreichischer Historiker
 Hartmut Krones (* 1944), österreichischer Musikwissenschaftler
 Hilde Krones (1910–1948), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Tanja Krones(* 1969), deutsche Medizinethikerin, Gesundheitswissenschaftlerin, Soziologin und Hochschullehrerin
 Therese Krones (1801–1830), österreichische Schauspielerin